Johann Köselitz ist der Name folgender Personen:

* Johann Augustin Köselitz (1721–1790), deutscher evangelischer Theologe
 Johann Heinrich Köselitz (1854–1918), deutscher Schriftsteller und Komponist, siehe Peter Gast